Kei (imię)
 wyspy Kai
 język kei
 Kei (lud)